Bosman – stopień podoficerski na okrętach
 Bosman – funkcja w żeglarstwie
 Bosman – stopień podoficerski w Marynarce Wojennej / Jednostce Wojskowej Formoza i na jednostkach pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 Starszy bosman – stopień podoficerski w Marynarce Wojennej / Jednostce Wojskowej Formoza i na jednostkach pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 Bosman sztabowy – dawny stopień podoficerski w Marynarce Wojennej / Jednostce Wojskowej Formoza. Stopień podoficerski na jednostkach pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 Starszy bosman sztabowy – dawny stopień podoficerski w Marynarce Wojennej / Jednostce Wojskowej Formoza
 Bosman portu – urzędnik urzędu morskiego
 Bosman Browar Szczecin SA – polski browar wchodzący w skład grupy Carlsberg Polska SA
 Bosman – marka piwa
 Bosman 8 – polski mikrokomputer